Bujo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Buxus sempervirens;
 el nombre común de la planta Euonymus europaeus;
 el nombre común de la planta '''''Rhododendron ferrugineum.

Bujo-a: En algunos pueblos de Granada. Adjetivo aplicable a personas huidizas, de carácter cerrado  y oscuro nada  social. (viene del nombre del búho,  animal con esas costumbres)